Albaida steht für:

 Albaida (Fluss), Fluss in Spanien
 Albaida (Valencia), Gemeinde in der Valencianischen Gemeinschaft, Spanien

Siehe auch:
 Baida
 Bayda